НФЛ в сезоне 1949 — стал 30-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Филадельфия Иглз — Лос-Анджелес Рэмс 14:0

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1949.pdf Сезон 1949 года в деталях]

Сезоны НФЛ